

Салфер — місто, штат Луїзіана
 Салфер — місто, штат Оклахома

Див. також 
 Сірка